L'edizione 1972 della Vysšaja Liga fu la 35ª del massimo campionato sovietico di calcio; fu vinta dalla Zarja Vorošilovgrad, giunto al suo primo titolo.

Stagione

Novità
Le squadre partecipanti rimasero sedici: le due retrocesse della stagione precedente (Paxtakor e Šachtar) furono rimpiazzate dall'arrivo delle neo promosse Dnepr e Lokomotiv Mosca.

Formula
Le 16 formazioni si incontrarono in gare di andata e ritorno per un totale di 30 incontri; il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Le ultime due squadre classificate retrocessero in Pervaja Liga al termine della stagione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti 
 Zaria Voroshilovgrad Campione dell'Unione Sovietica 1972 e qualificato alla Coppa dei Campioni 1973-1974.
 Torpedo Mosca qualificato alla Coppa delle Coppe 1973-1974 come vincitore della Coppa dell'Unione Sovietica.
 Dinamo Kiev e Dinamo Tbilisi qualificate per la Coppa UEFA 1973-1974.
 Lokomotiv Mosca e Neftchi Baku retrocesse in Pervaja Liga 1973.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica cannonieri

Note

Voci correlate
Pervaja Liga 1972
Kubok SSSR 1972

Collegamenti esterni

Calcio nel 1972
1972